Cabras (grad), grad na Sardiniji, Italija
 Cabras (Guam), bivši otok Guama, danas spojen s kopnom
 Cabras (otoci), skupina otoka u Azorima
 Pino Cabras, talijanski političar
 Ilha das Cabras, otok u općini Ilhabela, São Paulo, Brazil
 Ilhéu das Cabras, otok u državi Sveti Toma i Princip